Ель-Боске () - назва різних об'єктів, що зустрічається в іспаномовних країнах. У перекладі з іспанської - "ліс".

Топоніми 
 Ель-Боске - селище та муніципалітет в Іспанії, провінція Кадіс, комарка Сьєрра-де-Кадіс.
 Ель-Боске — селище в Іспанії, провінція Кантабрія, муніципалітет Ентрамбасагвас.
 Ель-Боске - муніципалітет у Мексиці, штат Чіапас.
 Ель-Боске - селище в Мексиці, штат Чіапас, адміністративний центр вищезгаданого муніципалітету.
 Ель-Боске - комуна в Чилі, провінція Сантьяго.

Установи 
 Ель-Боске — університет у Колумбії, на північному сході столиці, міста Богота.
 Ель-Боске — авіабаза в Чилі, за 15 миль на південь від міста Сантьяго.